Franciaország
Nordheim, település Bas-Rhin megyében

 Németország
Nordheim, a bajorországi Donauwörth város része
Nordheim, település Baden-Württembergben